Little London (Basingstoke and Deane) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Little London – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Little London – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Little London (Test Valley) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)

Inne:
 Little London – miejscowość na Jamajce